Ndola steht für:

 Ndola, Stadt in Sambia
 Flughafen Ndola, Flughafen in Sambia
 Bistum Ndola, Bistum in Sambia
 (1634) Ndola, Asteroid
 Ndola (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Ndola United, sambischer Fußballverein
 Ndola (Ethnie), Ethnie in Kamerun
 Ndola (Ward), Ward im Ileje Distrikt, Tansania